Montecuccoli puede referirse a:

 (Georg) Leo Graf von Caprivi de Caprara de Montecuccoli, Canciller de Alemania;
 Raimondo, Conde de Montecuccoli (Montecuccul), príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Rudolf, Conde de Montecuccoli, Almirante de la Armada austro-húngara.